Ramona kan syfta på:

 Ramonafabriken – ett svenskt företag, grundat 1935 i Stockholm 
 Ramona (namn) – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Ramona (TV-serie) – en TV-serie som ursprungligen visades i Sveriges Television 2003
 Ramona (vals) – en vals komponerad av Mabel Wayne
 Ramona (film, 1928) – en amerikansk film från 1928
 Ramona (roman) – en roman av den amerikanska författarinnan Helen Hunt Jackson utgiven 1884
 Ramona (skivetikett) – en svensk skivetikett

Geografi

Antarktis 

 Ramona (ö),

USA 

 Ramona, Kansas, ort, Marion County, 
 Ramona, Oklahoma, ort, Washington County, 
 Ramona, South Dakota, ort, Lake County, 
 Ramona, Kalifornien, ort, San Diego County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar